Maarandhoo kan verwijzen naar:

 Maarandhoo (Haa Alif-atol), een eiland van het Haa Alif-atol, Maldiven
 Maarandhoo (Gaafu Alif-atol), een eiland van het Gaafu Alif-atol, Maldiven